Красный проспект — новосибирский топоним:
 Красный проспект — главная улица Новосибирска;
 Красный проспект — пересадочная станция Ленинской линии Новосибирского метрополитена;
Красный проспект — улица в Черепаново Новосибирской области.